Barclayaceae é uma família de plantas angiospérmicas primitivas. Segundo Watson & Dallwitz, ela é composta por quatro espécie repartidas por um único género:
 Barclaya

São plantas aquáticas.

Segundo o sistema APG II, este géneo é incluído na família Nymphaeaceae.

Ligações externas
 
 Vet também Nymphaeaceae
 

Nymphaeales